Cet article traite de la saison 1963-1964 du Mouloudia Club d'Oran.

Les matchs se déroulent essentiellement en Championnat d'Algérie 1963-1964, la deuxième championnat national de l'Algérie indépendante, mais aussi en Coupe d'Algérie 1963-1964.

Compétitions

Division d'Honneur (Oranie)

Championnat

Classement final groupe oranie 

ASMO champion de l'oranie 63/64 au goal average particulier.

Coupe d'Algérie

Statistiques

Meilleurs buteurs

Notes et références

Notes 

Rapports de matchs en compétitions sportives

 source : La Voix De L'Oranie Rétrospective du Football Oranien ( 1962-1971 )  .

Notes générale de l'article

Références

Sources 
 RSSSF:Algeria season 1963-1964 
Archives personnel de M'hammed  (toutes les journées de la division d'honneur Ouest 1963/1964).

Liens externes 
  Site officiel du MC Oran

1963-1964
Oran MC